een rivier in China, zie Dadu (rivier)
 de middeleeuwse naam van de stad Beijing, zie Cambaluc
 een historische stad in Taiwan, zie Dadu (Taiwan)
 een district in Pakistan, zie Dadu (district)